Drudeola är ett släkte av svampar. Drudeola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Drudeola